

Населені пункти та їхні частини

 Боженцин — гміна в Бжеському повіті Малопольського воєводства
 Боженцин — село в гміні Вільчице Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Боженцин — село в гміні Моронґ Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Боженцин — село в гміні Жміґруд Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Боженцин — село в гміні Ґошковіце Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Боженцин — село в гміні Боженцин Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Боженцин — село в гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Боженцин — село в гміні Ґрифіце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Боженцин — колонія в гміні Прущ-Ґданський Ґданського повіту Поморського воєводства
 Боженцин — осада в гміні Старе Бабіце Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства

Примітки